Логан Кларк (; род. 16 февраля 1985, Рочестер) — профессиональный боец смешанных единоборств, который участвовал в ufc, wec и сенгоку.

Биография 
Кларк родился в юго-востоке Миннесоты, в возрасте 1 года отец кларка умер, оставив мать растить семью. У Кларка есть 3 брата и сёстры. После окончании средней школы, где его тренировал тренер зала слава борьбы Миннесоты Майк Маззителли, в течение одного года посещал университет Хэмлайн в Сент-Поле. Затем перевёлся в Государственный университет Сент-Клауд, где был частью команды по борьбе. Кларк боец мма и тренер Compound MMA, у Кларка база в мма это вольная борьба.

Рекорд Кларка в мма 18-6

Бойцы смешанных единоборств США